«Chronica Boemorum» (Хроніка чехів) — перша латинська хроніка, присвячена історії чехів. Створена між 1119—1125 роками. Автор — католицький священик Козьма Празький. Описує історію Чехії та сусідніх країн від давнини до 1125 року. Складається з 3 книг. Перша книга розповідає про виникнення світу та чеської держави; охоплює період до 1038. Друга книга описує події 1038—1092 років, третя — період смути 1092—1109 років та правління князя Владислава до 1125 року, до смерті літописця. Оригінал втрачено. Збереглася в 15 списках, з яких найстаршим вважається Будишинський (XIII ст.). Сформувала традицію подальшого чеського літописання.

Видання 
латиною
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 англійською
 

 німецькою
 

 польською
 
 
 

 російською
 Козьма Пражский. Чешская хроника / Пер. Г. Э. Санчук. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. — 296 с. — (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы). Книга 1 , 2 , 3 
 

 чеською

Примітки

Джерела 
 
 Лаптева Л. П. Хроника Козьмы Пражского и её использование в чешской историографии позднего средневековья // Средневековый город. Вып. 18. — Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 2007. — С. 131—138. — ISSN 0134-3904.
 Люблинская А. Д.. Источниковедение истории средних веков. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1955. — 367 с. — 4000 экз.
 Регель В. Э. О хронике Козьмы Пражского. — СПб.: ЖМНП, 1890.
 Санчук Г. Э. Предисловие // Козьма Пражский. Чешская хроника. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. — С. 6—25.

Посилання 

 Cosmas_Pragensis. Chronica_Bohemorum  // Documenta Catholica Omnia 
 Бібліографія 
 Текст 

Чеські хроніки
Латинська література
Середньовічна Чехія